

Architettura e scienze applicate 
 Soglia – elemento architettonico a livello del pavimento che unisce gli stipiti di una porta;
Soglia – apertura che permette il passaggio da un ambiente a un altro;
 Soglia – nelle costruzioni idrauliche, briglia o traversa di limitata altezza;
 Soglia morfologica – in geologia, zona che delimita due diverse facies di deposizione;

Valore limite 
 Valore soglia – in varie scienze e tecniche, valore che una determinata grandezza deve raggiungere affinché si verifichi il fenomeno studiato;

Scienze 
 Soglia anaerobica – in medicina sportiva, indice che determina il livello massimo di sforzo che l'organismo può sostenere senza accumulare acido lattico e ioni idrogeno nel sangue e nei muscoli;
 Soglia percettiva – in neurofisiologia e psicofisica, soglia di percezione al di sotto della quale uno stimolo sensoriale non viene avvertito;
 Soglia del dolore – punto lungo una curva di percezione crescente di uno stimolo in cui comincia ad essere percepito dolore

Società 
 Soglia di povertà  – parametro che cerca di stabilire il livello di reddito al di sotto del quale una famiglia o un individuo sono considerati poveri;
 Soglia di sbarramento – nei sistemi elettorali di tipo proporzionale, livello minimo di voti necessari per accedere alla ripartizione dei seggi.